Доња Винча може да се односи на:

 Доња Винча (Пале), насељено мјесто у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Доња Винча (Пале-Прача), насељено мјесто у општини Пале-Прача, Федерација БиХ, БиХ